Skäret kan avse:

Finland 

 Skäret (vid Keistiö, Iniö), Åboland, 
 Skäret (vid Åselholm, Iniö), Åboland, 
 Skäret, Korpo, Åboland, 
 Skäret, Kimitoön, Åboland,

Åland 

 Skäret (Brändö, Åland), 
 Skäret (Föglö, Åland),

Sverige 

 Skäret, Luleå kommun, by, Norrbottens län, 
 Skäret, Norrtälje kommun, fritidshusområde, Stockholms län, 
 Skäret, Ljusnarsbergs kommun, by, Örebro län, 
 Skärets naturreservat, Eskilstuna kommun, Södermanlands län, 
 Skäret, Höganäs kommun, by, Skåne län, 
 Skärets naturreservat, Höganäs kommun

Se även
Skären

Robotskapade Finlandförgreningar